Темнокры́лки () — род двукрылых насекомых из семейства жужжал (Bombyliidae). Насчитывают множество видов, распространённых по всей Голарктике и Палеоарктике. Личинки Hemipenthes являются сверхпаразитами паразитических перепончатокрылых.

Строение 
Длина тела взрослых насекомых 5—14 мм. Хоботок короткий, втяжной. Крылья прозрачные или в различной степени затемнённые. Предпочитают селиться в песчаных местах, особенно около дорог. От других схожих родов отличаются жилкованием крыльев.

Виды 
Род включает следующие виды:
  — Неарктика: США (Калифорния, Нью-Мехико). Неотропика: Куба, Багамы, Ямайка, Пуэрто-Рико.
  — Неарктика: Мексика, США (Аризона, Калифорния, Техас).
  — Неарктика.
  — Неарктика: США (Калифорния, Колорадо, Айдахо, Иллинойс, Индиана, Айова, Мичиган, Миннесота, Монтана, Нью-Джерси, Нью-Мехико, Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания, Юта, Вашингтон, Висконсин, Вайоминг).
  — Неарктика: США (Кентукки).
  — Неарктика: Мексика (Герреро, Сонора), США (Аризона).
  — Неарктика: США (Аризона, Калифорния, Колорадо, Невада, Нью-Мехико, Юта).
  — Неотропика: Южная Америка.
  — Неарктика: Мексика, США (Аризона, Калифорния, Нью-Мехико, Техас). Неотропика: Мексика (Юкатан).
  — Неотропика: Чили.
  — Неотропика: Чили.
  — Неотропика: Аргентина, Чили, Перу, Уругвай.
  — Неотропика: Южная Америка.
  — Неарктика: Канада (Британская Колумбия), США (Калифорния).
  — Неотропика: Чили.
  — Неотропика: Бразилия.
  — Афротропика: Эфиопия.
  — Неарктика: Канада (Альберта), Мексика (Сонора), США (Аризона, Калифорния, Колорадо, Айдахо, Монтана, Невада, Нью-Мехико, Орегон, Вашингтон). Неотропика: Пуэрто-Рико.
  — Палеарктика: Казахстан, Молдавия, Россия, Украина.
  — Палеарктика: Армения, Азербайджан, Китай (Сычуань), Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
  — Неотропика: Аргентина.
  — Неарктика: США (Флорида, Джорджия).
  — Палеарктика: Италия.
  — Неотропика: Аргентина.
  — Неотропика: Коста-Рика.
  — Палеарктика: Китай (Синьцзян), Иран, Киргизия, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
  — Неотропика: Чили.
  — Палеарктика: Таджикистан, Туркменистан.
  — Палеарктика: Армения, Азербайджан, Грузия, Иран.
  — Палеарктика: Армения, Азербайджан, Болгария, Китай (Цзянсу, Внутренняя Монголия, Синьцзян), Франция, Греция, Грузия, Иран, Италия (вкл. Сицилия), Казахстан, Киргизия, Монголия, Россия, Испания, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Узбекистан, Югославия.
  — Неотропика: Колумбия, Гайана, Панама.
  — Неарктика: Мексика (Герреро).
  — Неарктика: США (Аризона, Калифорния, Колорадо, Орегон, Юта, Вашингтон).
  — Неарктика: Мексика (Морелос, Сонора), США (Аризона, Калифорния, Колорадо, Айдахо, Монтана, Невада, Нью-Мехико, Орегон, Техас, Юта).
  — Восток: Тайвань. Палеарктика: Япония.
  — Неарктика: Канада (Альберта), Мексика, США (Аризона, Калифорния, Колорадо, Айдахо, Луизиана, Невада).
  — Неотропика: Аргентина.
  — Неарктика: Мексика.
  — Палеарктика.
  — Неотропика: Аргентина, Уругвай.
  — Восток: Непал.
  — Палеарктика: Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
  — Неотропика: Аргентина.
  — Неотропика: Аргентина, Бразилия.
  — Палеарктика: Армения.
  — Восток: Китай (Юньнань). Палеарктика: Китай (Цинхай, Сычуань, Сицзан).
  — Неарктика, Восток, Палеарктика.
  — Палеарктика: Киргизия, Россия, Таджикистан.
  — Палеарктика: Китай (Сицзан).
  — Неотропика: Панама.
  — Палеарктика: Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
  — Палеарктика: Россия.
  — Палеарктика: Алжир, Египет.
  — Неарктика: Мексика (Синалоа, Сонора), США (Аризона, Нью-Мехико, Техас).
  — Неарктика: Мексика. Неотропика: Мексика.
  — Палеарктика: Китай (Пекин, Хэбэй, Внутренняя Монголия), Киргизия, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
  — Палеарктика: Франция.
  — Неарктика: США (Аризона, Калифорния).
  — Восток: Индия, Мьянма, Пакистан.
  — Палеарктика: Армения, Азербайджан, Китай, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.
  — Неотропика: Аргентина, Венесуэла.
  — Неарктика: Мексика, США (Аризона, Миссисипи, Миссури, Техас). Неотропика: Коста-Рика, Гондурас, Панама.
  — Неарктика: Мексика, США (Аризона, Техас). Неотропика: Венесуэла.
  — Неарктика: США (Аризона).
  — Неарктика: Канада (Саскачеван), США (Юта).
  — Неарктика: США.
  — Палеарктика: Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан.
  — Палеарктика: Таджикистан, Тунис.
  — Палеарктика: Армения, Азербайджан, Китай (Шаньдун), Грузия, Иран, Монголия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Узбекистан.
  — Неотропика: Чили.
  — Неотропика: Чили, Перу.
  — Палеарктика: Германия.
  — Палеарктика: Армения, Азербайджан, Китай (Внутренняя Монголия, Цинхай, Синьцзян), Грузия, Иран.
  — Палеарктика: Монголия.
  — Восток: Пакистан. Палеарктика: Албания, Алжир, Армения, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Китай (Цзянсу, Внутренняя Монголия, Цинхай, Синьцзян), Хорватия, Кипр, Чехия, Египет, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Иран, Израиль, Италия, Ливан, Македония, Молдавия, Монголия, Марокко, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Словакия, Словения, Испания (вкл. Майорку), Швейцария, Сирия, Тунис, Турция, Туркменистан, Украина, Югославия.
  — Палеарктика: Франция, Греция, Италия.
  — Палеарктика: Испания.
  — Неарктика: Канада (Онтарио, Квебек), США (Коннектикут, Кентукки, Массачусетс, Вермонт, Вайоминг).
  — Неарктика: США (Калифорния, Вашингтон).
  — Неарктика: Мексика (Сонора), США (Аризона).

Примечания 

Жужжала
Сверхпаразиты